St. James Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. James Township (Michigan)
 St. James Township (Minnesota)
 St. James Township (Mississippi County, Missouri)
 St. James Township (Phelps County, Missouri)